Geografia: Twilight (Pennsilvània), localitat estatunidenca
 Cinema:
 Twilight (pel·lícula de 1998), dirigida per Robert Benton
 Crepuscle (pel·lícula), dirigida per Catherine Hardwicke el 2008, i de títol original Twilight
 Vídeojocs:
 Twilight Realm
 The Legend of Zelda: Twilight Princess
 Midna, Twilight Princess
 La llegenda de Zelda:
 Twilight Mirror
 Zant, Twilight King